Светлейший князь Нугза́р Петро́вич Багратио́н-Грузи́нский (; род., ) — прямой потомок по мужской линии последнего грузинского царя Георгия XII, претендент на грузинский престол. Признаётся частью грузинских монархистов как глава Дома Багратионов.

Биография 
Сын поэта Петра Петровича Багратион-Грузинского (1920—1984), и его второй супруги Лии Дмитриевны Мгеладзе (род. 1924). Нугзар Багратион-Грузинский является прямым потомком последнего грузинского царя Георгия XII. В 2006 году заявил на главенство в Доме Багратионов. О признании наследником грузинского трона Нугзара Багратион-Грузинского заявляют и подтверждают своей подписью, ведущие грузинские историки — академики Давид Мусхелишвили и Мариам Лордкипанидзе, а также Председатель «Грузинского Генеалогического Общества» князь Юрий Чиковани и предводитель «Грузинского Дворянского Собрания» князь Константин (Коте) Чолокашвили. Действует собственная канцелярия. Титулуется своими сторонниками как Е.Ц. В. Царевич и Светлейший Князь Нугзар Багратион-Грузинский.

Багратион-Грузинский является главным режиссёром Театра киноактёров. Живёт в Тбилиси.

Семья и дети 
Женат (с 10 февраля 1971) на княжне Лейле Георгиевне Кипиани, у них 2 дочери:
 Светлейшая Княжна Анна Нугзаровна (род. 1 ноября 1976, Тбилиси); 8 февраля 2009 года вышла замуж за князя Давида Багратион-Мухранского (это её второй брак, в первом браке была за Григорием Малания, от этого брака две дочери, Ирина (р.2002) и Мариам (р.2006)). После венчания Анна Нугзаровна сохранила свой статус, тем самым оставаясь наследницей своего отца. Князь Давид Багратион-Мухранский сохранил свой княжеский статус.
 Светлейшая Княжна Майя Нугзаровна (род. 2 января 1978, Тбилиси), замужем за Николаем Чичинадзе, имеет двоих детей (Теймураза и Анну).

Ссылки 

 Генеалогия картли-кахетинских Багратионов
 Объяснительное письмо Дома Багратионов
 Грузинский Царский Дом

Нугзар Петрович
Режиссёры Грузии
Претенденты на трон Грузии